RSS — це родина XML-форматів, що використовується для публікації та постачання інформації, що часто змінюється, наприклад, нових записів в блозі, заголовків новин, анонсів статей, зображень, аудіо і відео матеріалів (в стандартизованому форматі). Документ в стандарті RSS (який також інколи називають «стрічкою», «вебстрічкою» або «каналом») складається з повного або часткового тексту і метаданих (дата і авторство).

За висловлюванням популярного блогера Даррена Ровза, RSS — це технологія, яку використовують мільйони користувачів Інтернет з усього світу, щоб отримувати оновлення на своїх улюблених вебсторінках.

Абревіатура 
Абревіатура RSS є назвою для декількох форматів, які базуються на XML. Існують наступні стандарти:
 Really Simple Syndication (RSS 2.0)
 Rich Site Summary (RSS 0.91, RSS 1.0)
 RDF Site Summary (RSS 0.9 та 1.0).

Плутанина між Web стрічками й RSS 

Термін «RSS» (Really Simple Syndication) часто використовується як загальна назва усіх вебстрічок, включаючи ті, що мають формат, відмінний від RSS (наприклад, для стрічок у форматі Atom).

Історія формату 
Розробка того, що згодом стало відомо, як RSS, почалася ще в 1997 році. Першу популярність ця технологія одержала, коли компанія Netscape використала її для наповнення каналів свого порталу Netcenter. Незабаром ця технологія вже використовувалася для трансляції контенту на багатьох сайтах новин — в тому числі таких, як BBC, CNET, CNN, Disney, Forbes, Wired, Red Herring, Slashdot, ZDNet і багатьох інших. Першою відкритою офіційною версією RSS стала версія 0.90. Формат був заснований на RDF (Resource Description Framework — стандарт схеми опису джерел) і багатьом здався занадто складним, і тоді Netscape представила його спрощену версію — 0.91. У 2000 році відбувся поділ формату:

 група розробників зі списку розсилки «RSS-DEV» запропонувала формат RSS 1.0, який був базований на стандартах XML і RDF організації W3C. Розширення формату пропонувалося робити через модулі розширень, описувані у своїх просторах імен. Оскільки проект використовує вже існуючі стандарти, розглядається його використання в рамках технології Semantic Web.
 Дейв Вайнер, що працює в компанії «UserLand Software», опублікував специфікацію RSS 0.92, яка є розвитком версії 0.91 і орієнтується на тих користувачів, яким RDF-опис здався занадто складним. Вайнер зміг популяризувати свою розробку серед багатьох видань (у тому числі «The New York Times») і придумав свою розшифровку абревіатури — Really Simple Syndication (дуже просте отримання інформації). Подальшим розвитком цієї гілки став формат RSS 2.0, який теж підтримує розширення за допомогою модулів, що лежать у своїх просторах імен.
 
У червні 2006 року з'явився конкурент RSS — формат Atom.

5 січня 2006 року з сайту my.netscape.com був видалений файл RSS-0.91.dtd, посилання на який були розміщені у великій кількості трансляцій формату RSS версії 0.91. Ця подія призвела до збою деяких онлайнових і офлайнових агрегаторів.

Використання 
Як правило, за допомогою RSS 2.0 дається короткий опис нової інформації, що з'явилася на сайті, і посилання на її повну версію.

Багато сучасних браузерів, поштових клієнтів і програм миттєвого обміну повідомленнями вміють працювати з RSS-стрічками. Крім того, існують спеціалізовані програми (RSS-агрегатори), що збирають і обробляють інформацію RSS-каналів. Також дуже популярні вебагрегатори, що являють собою сайти для збирання та відображення RSS-каналів.

Переваги використання 

Стрічки RSS дозволяють швидко ознайомитися зі змінами змісту сайту, безпосередньо не заходячи на нього браузером. Стандартизація RSS дозволяє використання одного агрегатора для підписки на безліч стрічок різних сайтів.

Для розповсюджувача інформації використання формату RSS дозволяє моментально розповсюджувати новини серед тих, хто підписався на стрічку RSS, без анонсів електронною поштою або в інший спосіб.

Провідні українські сайти підключилися до цієї тенденції, і все більше з них також стали надавати доступ до останніх новин у вигляді стрічок RSS.

Приклади

RSS 1.0 
Нижче наведений приклад файлу RSS 1.0 (цитовані рядки виділені червоним шрифтом).
<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF 
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
 
 <channel rdf:about="http://www.xml.com/xml/news.rss">
   <title>XML.com</title>
   <link>http://xml.com/pub</link>
   <description>
     XML.com features a rich mix of information and services 
     for the XML community.
   </description>
   <image rdf:resource="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif" />
  
   <items>
     <rdf:Seq>
       <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html" />
       <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html" />
     </rdf:Seq>
   </items>
   <textinput rdf:resource="http://search.xml.com" />
 </channel>

 <image rdf:about="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif">
   <title>XML.com</title>
   <link>http://www.xml.com</link>
   <url>http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif</url>
 </image>
 
 <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html">
   <title>Processing Inclusions with XSLT</title>
   <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html</link>
   <description>
    Processing document inclusions with general XML tools can be 
    problematic. This article proposes a way of preserving inclusion 
    information through SAX-based processing.
   </description>
 </item>
 
 <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html">
   <title>Putting RDF to Work</title>
   <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html</link>
   <description>
    Tool and API support for the Resource Description Framework 
    is slowly coming of age. Edd Dumbill takes a look at RDFDB, 
    one of the most exciting new RDF toolkits.
   </description>
 </item>
 
 <textinput rdf:about="http://search.xml.com">
   <title>Search XML.com</title>
   <description>Search XML.com's XML collection</description>
   <name>s</name>
   <link>http://search.xml.com</link>
 </textinput>
</rdf:RDF>

RSS 2.0 
Нижче наведений приклад файлу RSS 2.0 (цитовані рядки виділені червоним шрифтом).

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Lift Off News</title>
    <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
    <description>Liftoff to Space Exploration.</description>
    <language>en-us</language>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>Weblog Editor 2.0</generator>
    <managingEditor>editor@example.com</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
 
    <item>
      <title>Star City</title>
      <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-starcity.asp</link>
      <description>How do Americans get ready to work with Russians aboard the
        International Space Station? They take a crash course in culture, language
        and protocol at Russia's Star City.</description>
      <pubDate>Tue, 03 Jun 2003 09:39:21 GMT</pubDate>
      <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/06/03.html#item573</guid>
    </item>
    
    <item>
      <title>Space Exploration</title>
      <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
      <description>Sky watchers in Europe, Asia, and parts of Alaska and Canada
        will experience a partial eclipse of the Sun on Saturday, May 31st.</description>
      <pubDate>Fri, 30 May 2003 11:06:42 GMT</pubDate>
      <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/30.html#item572</guid>
    </item>
    
    <item>
      <title>The Engine That Does More</title>
      <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-VASIMR.asp</link>
      <description>Before man travels to Mars, NASA hopes to design new engines
        that will let us fly through the Solar System more quickly.  The proposed
        VASIMR engine would do that.</description>
      <pubDate>Tue, 27 May 2003 08:37:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/27.html#item571</guid>
    </item>
    
    <item>
      <title>Astronauts' Dirty Laundry</title>
      <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-laundry.asp</link>
      <description>Compared to earlier spacecraft, the International Space
        Station has many luxuries, but laundry facilities are not one of them.
        Instead, astronauts have other options.</description>
      <pubDate>Tue, 20 May 2003 08:56:02 GMT</pubDate>
      <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/20.html#item570</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>

Включення в XHTML 
Наступний тег повинен бути поміщений в розділ <head> документу XHTML для забезпечення автоматичного розпізнання стрічки RSS.
<link href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate" title="Sitewide RSS Feed" />

Примітки

Див. також 
 Atom
 RSS-агрегатор

Посилання 
 Що таке RSS? Інформація про RSS в популярній формі
 Відео про технологію RSS 

Стандарти
 RSS 0.90 Specification 
 RSS 0.91 Spec, revision 3  
 RSS 1.0 Specifications  (RDF Site Summary 1.0) 
 RSS 1.1 Specifications  
 RSS 2.0 Specifications  Modules  
 (proposed) Simple Sharing Extensions to RSS (Microsoft)
 (en)United Nations RSS

Акроніми
Інтернет-стандарти
Стандарти на основі XML
Стандарти W3C
Статті з прикладами коду мовою XML